Нитро:

 Нитро — жаргонное название систем закиси азота.
 Нитро — торговое название лекарственного средства на основе нитроглицерина.

Nitro:

 Nitro — американская хард-рок группа.

  — город в штате Западная Виргиния, на юго-востоке США.
 Nitro Records — звукозаписывающая компания в США.
 Need for Speed: Nitro — видеоигра, в серии гоночных видеоигр Need for Speed, выпущенная только для Wii и Nintendo DS в 2009 году.
  — видеоигра, выпущенная компанией Psygnosis в 1990 году для платформ Amiga и Atari ST.
WCW Monday Nitro — телевизионная рестлинг-программа, выпускавшаяся World Championship Wrestling.

См. также 
 Азот () — химический элемент.
 Нитросоединения — органические соединения, содержащие одну или несколько нитрогрупп —NO2

Примечания